Вади́м Соломо́нович Бае́вский (28 сентября 1929, Харьков — 13 ноября 2013, Смоленск) — советский и российский литературовед, литературный критик, педагог, публицист, поэт, историк и теоретик литературы, писатель, переводчик. Доктор филологических наук (1974), профессор. Автор оригинальных исследований о творчестве Пушкина, Некрасова, Блока, Бориса Пастернака, Твардовского, Рыленкова, Давида Самойлова. Вадим Баевский создал смоленскую филологическую школу по исследованию историко-культурных связей русской поэзии и теории стиха.

Биография 
Родился в семье сценариста Соломона Лазурина и сотрудницы радиотелеграфного агентства Украины Фанни Исааковны Кессель (?—1961). Племянник разведчика Артура Баевского и  переводчицы Маргариты Кессель. Детские годы провёл в Одессе.

В 1951 году окончил Киевский педагогический институт.

В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Вопросы методики воспитания литературного вкуса на уроках литературы в старших классах».

В 1974 году в Тартуском университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Типология стиха русской лирической поэзии» В качестве официальных оппонентов выступили Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров и Б. М. Гаспаров. Из-за отрицательной рецензии со стороны П. А. Руднева и положительной рецензии А. Н. Колмогорова был вынужден повторить защиту диссертации.

В 1979 году присвоено учёное звание профессора.

Основная сфера интересов — история русской поэзии XIX и XX вв., теория стиха.

Был профессором и заведующим кафедрой истории и теории литературы Смоленского государственного университета, членом Союза российских писателей.

Семья 
 Жена — филолог-романист Эда Моисеевна Береговская.
 Дочь — филолог Елена Баевская.
 Двоюродный брат — Герой Советского Союза Георгий Артурович Баевский.

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2000) — за заслуги в научной деятельности

22 февраля 2013 года стал первым лауреатом литературной премии имени Николая Рыленкова.

Научные труды

Диссертации 
 Баевский В. С. Вопросы методики воспитания литературного вкуса на уроках литературы в старших классах / Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. педагогич. наук. — М., 1965. 18 с.
 Баевский В. С. Типология стиха русской лирической поэзии: Автореферат дисс. на соискание уч. степени доктора филологических наук. — Тарту, 1974. — 35 с.

Монографии 
 Баевский В. С. Эстетическое воспитание на уроках литературы. — М.: АПН РСФСР, 1960. — 39 с.
 Баевский В. С. Стих русской советской поэзии. Смоленск: СГПИ имени К. Маркса, 1972.
 Баевский В. С. Специальный практикум по анализу литературных произведений. — М., 1979. — 15 с.
 Баевский В. С. Давид Самойлов: Поэт и его поколение. М.: Советский писатель, 1986. — 256 с.
 Баевский В. С. Сквозь магический кристалл: Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина. — М.: Прометей, 1990. — 158 с.
 Баевский В. С. В нём каждый вершок был поэт: Записки о Д. Самойлове. Смоленск: СГПИ имени К. Маркса, 1992. — 96 с.
 Баевский В. С. Б. Пастернак-лирик: Основы поэтической системы. Смоленск: Траст-имаком, 1993. — 240 с.
 Баевский В. С. История русской поэзии. 1730—1980. Компендиум. — М.: Интерпракс, 1994. (Изд. 2-е, Смоленск: Русич, 1994. Изд. 3-е, М.: Новая школа, 1996. Изд. 4-е, М.: УРСС, 2004.)
 Македонов А. В. Эпохи Твардовского. Баевский В. С. Смоленский Сократ. Илькевич Н. Н. «Дело» Македонова. — Смоленск: Траст-Имаком, 1996.
 Баевский В. С. Пастернак. — М.: Издательство Московского университета, 1997. (Изд. 2-е: 1999. Изд. 3-е: 2002.)
 Баевский В. С. История русской литературы XX века. — М.: Языки русской культуры, 1999. (Изд. 2-е. М.: Языки славянской культуры, 2003.)
 Баевский В. С. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 2001.
 Баевский В. С. Леонид Семёнов. Стихотворения. Проза. — М.: Наука, 2007. — 578 с. (Подготовка издания: составление, статья, хронологическая канва, подготовка текста, примечания).

Статьи в журналах и сборниках

Статьи в энциклопедиях и словарях

Поэзия 
 Баевский В. С. Стихотворения 1941—2003 годов. — Смоленск: Филология, 2004. — 78 с. Тираж 50 экз.

Проза 
 Баевский В. С. Сны моего детства // «Знамя». — 2003. — № 10.
 Баевский В. С. Счастье // «Знамя». — 2004. — № 8.
 Баевский В. С. Ассиар // «Знамя». — 2005. — № 5.
 Баевский В. С. Центральный поселок // «Знамя». — 2008. — № 9.
 Баевский В. С. Штрихи в портрету // «Знамя». — 2012. — № 2.

Интервью 
 Семченков Юрий. Книги и мысли Владимира Баевского // Смоленск. — № 4 (72) 11 марта 2013

Публицистика

Радио- и телевыступления

Примечания

Литература 
 рецензии
 Немзер А. Развернутое определение понятия «счастье» // Время новостей. — № 38. — 07.03.2008.
 Орлова Е. Баевский В. С. Роман одной жизни. — СПб.: Нестор-История, 2007. // «Знамя». — 2008. — № 10.
 статьи
 Вадим Соломонович Баевский (Смоленский государственный педагогический университет) // Антропологический форум. — СПб. — 2005. — № 2. — С. 390—397

Кандидаты педагогических наук
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Авторы энциклопедий и словарей
Поэты России
Стиховеды
Исследователи русского авангарда
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Преподаватели Смоленского государственного университета
Члены Союза российских писателей
Похороненные на Одинцовском кладбище (Смоленск)
Пастернаковеды